Prosorowo () ist ein Name russischer Orte:
 Prosorowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Prosorowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Geidau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Prosorowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Prosorowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk